Каппадокия может означать:
 Каппадокия — историческое название местности на востоке Малой Азии.
 Каппадокия — провинция Римской империи.
 Каппадокия — фема Византийской империи.